Алекса́ндр Колпако́в:
 Колпаков, Александр Александрович (род. 1943) — гитарист-виртуоз, певец и композитор.
 Колпаков, Александр Геннадьевич (род. 1955) — российский журналист и обозреватель, собственный корреспондент, сценарист.
 Колпаков, Александр Лаврентьевич (1922—1995) — русский писатель-фантаст.
 Колпаков, Александр Сергеевич (род. 1967) — управляющий делами Президента Российской Федерации.